Alexander Meier, Duits voetballer
Armin Meier, Zwitsers wielrenner
Barbara Meier, Duits fotomodel 
Christian Meier, Canadees wielrenner
Erich Meier, Duits voetballer
Georg Meier (coureur), Duits auto- en motorcoureur
Georg Meier (schaker), Duits schaker
John Meier, Duits mediëvist en volkskundige
 Josi Meier (1926-2006), Zwitsers politica
Norbert Meier, Duits voetbalcoach en voormalig Duits international
Richard Meier, Amerikaans architect 
Roland Meier, Zwitsers wielrenner 
Rudolf Meier, Zwitsers politicus
Sarah Meier, Zwitsers kunstschaatsster 
Sid Meier, Amerikaans programmeur 
Urs Meier, Zwitsers scheidsrechter 
Waltraud Meier, Duits mezzosopraan

Overig:
 Meier (bestuur), een vertegenwoordiger van een vorst of landheer
 Pachter, een pachtboer
 Meier (geld), een biljet van honderd gulden
 BAC (Frankrijk) met merknaam Meier, een historisch motorfietsmerk

Zie ook 
Mayer (doorverwijspagina)
Meir (doorverwijspagina)
Meijer (doorverwijspagina)